Municipio de Ingham puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ingham (condado de Franklin, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Ingham (condado de Ingham, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ingham.